Ульрих Шрайбер (, род. 5 июля 1951, Золинген, Германия) — директор .

Биография 
Ульрих Шрайбер родился в 1951-м году в Золингене, Германия. Учился на строителя, а чуть позже получил сертификат о среднем образовании, посещая вечернюю школу. Окончив курс по строительной инженерии, Шрайбер получил диплом о высшем образовании. Он изучал философию, политику и русский язык в Свободном Университете Берлина в 1973—1981 годах и успешно справился с педагогической подготовкой в Целле в 1984 году.

Карьера 
Ульрих был одним из основателей «Berliner Volksuniversität» в 1980 и основателем «Hamburger Volksuniversität» в 1983 году. В 1985 году он стал директором немецко-итальянского культурного фестиваля в Гамбурге. В период 1980-х и 90-х годов работал в качестве культурного менеджера и главного архитектора в Гамбурге, Штутгарте и Берлине. С 1989 по 1998 год был председателем «Internationale Peter Weiss-Gesellschaft». В 1998 году стал главным директором «Дней Томаса Бернарда» в Берлине. В том же году, при посещении поэтического фестиваля в Эрлангере, он пожелал организовать литературный фестиваль в Берлине. В 2001 году он основал Международный Литературный Фестиваль Берлина и стал его главой. Ульрих — инициатор серии Всемирного Чтения, которая организовывает чтение книг, отражающих современные события или дебаты с 2006 года. Также он один из основателей фестиваля , Нью-Йоркского фестиваля международной литературы и литературного фестиваля в Мумбаи в 2007 году.

Был одним из организаторов проекта LiteraturRaum — резиденции для писателей в отеле Берлина, дававшей возможность проживания и творческой деятельности в течение 4—6 недель в столице Германии. Проект действовал с сентября 2009 по начало 2012 года.

Ульрих Шрайбер — член немецкого ПЕН-клуба.

Всемирные Чтения 
 2006, 20 марта: Елиот Вейнбергер «Что я слышал о Ираке»
 2007, 20 марта: В память Анны Политковской
 2007, 9 сентября: В поддержку демократии и свободных медиа в Зимбабве
 2008, 20 марта: Лю Хюн «Вспомнить, чтобы забыть»
 2008, 5 октября: В память Махмуда Дарвиша
 2009, 16 сентября: В поддержку демократии и свободы в Иране
 2010, 4 июня: В поддержку Тяо Юву и память трагедии на площади Тяньаньмэнь
 2011, 20 марта: В поддержку Лю Ксиабо

Библиография 
 Политическая теория Антонио Грамши, Берлин 1980, 4-е издание. 1994
 Издатель Белой Книги культурной и образовательной политики в Гамбурге (Weißbuch für Kulturpolitik in Hamburg), Гамбург. 1986
 Издатель Берлинской антологии и каталогов Берлинского международного литературного фестиваля. 2001—2010

Примечания

Ссылки 
 Internationales Literaturfestival Berlin
 WorldWideReading 

Персоналии:Литература